Madera (Chihuahua), município do estado de Chihuahua, México
 Condado de Madera, Califórnia, Estados Unidos
 Madera (Califórnia), capital do condado citado
 Paterna del Madera, município de Castela-Mancha, Espanha

Desambiguações de topônimos